Walzberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Walzberg (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Walzberg (Türnitzer Alpen) 868 m, Berg bei Texingtal, Niederösterreich